Муниципальное образование «Кырма» — муниципальное образование со статусом сельского поселения в Баяндаевском районе Иркутской области России. Административный центр — село Байша.

История 
Было образовано слияние нескольких деревень Хилаевым Мандарханом Хахушковичем.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года
численность населения муниципального образования составила 452 человека, в том числе 229 мужчин и 223 женщины.

Состав сельского поселения 
 Байша
 Малан
 Нагатай
 Тухум

Примечания 

Муниципальные образования Баяндаевского района
Сельские поселения Иркутской области